Sintagma Semaforul se poate referi la:
 Semaforul, un dispozitiv de semnalizare optică, ce indică diferite semnale referitoare la circulația rutieră, feroviară, maritimă etc.
 Semaforul (piesă de teatru), piesă de teatru de Mihai Donțu